Holmstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark. Bliver også anvendt som efternavn

Stednavne

Bybyggelse, ejerlav 
 Holmstrup (Odense Kommune-Brændekilde Sogn) – en bebyggelse, ejerlav i Brændekilde Sogn, Odense Kommune
 Holmstrup (Højby Sogn) en bebyggelse, ejerlav i Højby Sogn, Odsherred Kommune
 Holmstrup (Odense Kommune-Sanderum Sogn) – en bebyggelse, ejerlav i Sanderum Sogn, Odense Kommune
 Holmstrup (Sankt Peders Sogn) – en bebyggelse, ejerlav i Sankt Peders Sogn, Slagelse Kommune
 Holmstrup (Tornved) – en bebyggelse, ejerlav i Brændekilde Sogn, Tornved Kommune
 Holmstrup (Aarhus) – en bebyggelse på Holmstrup Mark, Aarhus Kommune
 Ny Holmstrup (Sankt Peders Sogn) – en bebyggelse, i Sankt Peders Sogn, Slagelse Kommune

Sogn, pastorat 
 Holmstrup Sogn i Holbæk Provsti
 Jyderup-Holmstrup Pastorat i Holbæk Provsti, Roskilde Stift

Station 
 Holmstrup Station – et trinbræt på den Fynske hovedbane i Holmstrup (Odense Kommune-Brændekilde Sogn), Odense Kommune

Efternavn 
 Martin Holmstrup – forfatter til bl.a. Økologisk landbrug og naturen, 2003 
 Ulrik Holmstrup – journalist, selvstændig producent på tvDOKfilm og medlem af pressenævnet

